Wurzburg ist der Familienname folgender Personen:

 Gerardine Wurzburg (* 1949/50), US-amerikanische Filmproduzentin und -regisseurin
 Otto Wurzburg (1875–1951), US-amerikanischer Schachkomponist

Siehe auch:
 Würzburg (Begriffsklärung)